Experience () — дебютный студийный альбом британского музыкального электронного коллектива The Prodigy, вышедший в сентябре 1992 года.

Об альбоме 
Первоначально Хоулетт хотел собрать своеобразный рейв–альманах, однако позже решился на сооружение более многозначимого лонгплея, вся музыка была записана на старых синтезаторах, созданными ещё до 1989 года, что дало альбому весьма типичное для рейва звучание.

Дебютная пластинка написана Лиамом Хаулеттом во времена рейвовой эпохи. LP сочетает жёсткую танцевальную скорость с совмещением разных жанров, включая техно, джангл, что воедино представляет целое многоплановое звучание разных степеней. Музыкальные треки представляют собой очень резкую скорость, хаотичные ломаные ритмы с сочетанием клавишных вставок, «рейвовые» забавные электронные звуки и кукольные голоса, которые на самом деле просто являются ускоренными семплами. Практически каждая композиция имеет скорость свыше 140 bpm, не считая трека «Weather Experience».

19 июня 2001 года вышел сборник ремиксов и би-сайдов первых синглов 1991–1993 годов под названием Experience Expanded.

Критический прием 

Experience получил очень положительные отзывы от музыкальных критиков. Джон Буш из AllMusic дал альбому 5 из 5 звёзд, заявив, что он «представляет The Prodigy на пике своей популярности с самого начала» и заявил, что «чуть ли не каждая песня звучит как потенциальный топ-чарт». Том Юинг из Freaky Trigger оценил альбом как «четырехминутное-предупреждение, [...] гиперактивные взрывы рейва, которые хвастались подлинной непочтительностью, а не научным отношением». Музыкант Моби описывал Experience как изменение своего восприятия о танцевальных альбомах; ранее он чувствовал, что «танцевальные альбомы всегда терпели неудачу [...] потому что они не работали по всей длине записи. В основном, это были одиночные коллекции, что было именно то, что я не хотел делать», и отметил, что Experience «впечатлил меня, потому что им удалось создать полный опыт прослушивания, который охватывал различные стили. Это было то видение, которое я имел в своём дебютном альбоме».

Список композиций

Позиции в чартах и сертификации 

Недельные чарты

Сертификации

Участники записи 
 Лиам Хоулетт — производство, клавиатуры, синтезаторы, сэмплирование, программирование, инжиниринг.
 Максим Реалити — вокал «Death of the Prodigy Dancers» (Live).
 Симона Берримэн — вокал в «Music Reach (1/2/3/4)», «Ruff in the Jungle Bizness» и «Rip Up the Sound System» (внеальбомная песня).
 Алекс Гарланд — работа над альбомом.
 Майк Чемпион — менеджмент.

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы The Prodigy
Техно-альбомы
Альбомы XL Recordings
Дебютные альбомы 1992 года